Rahatjoŭski rajon (ryska: Рогачёвский район, belarusiska: Рагачоўскі раён) är ett distrikt i Belarus.   Det ligger i voblasten Homels voblast, i den centrala delen av landet,  km öster om huvudstaden Minsk.

Källor 

Indelningar i Homels voblast